Kaksoiskarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaksoiskarit, Nagu, 
 Kaksoiskarit, Nådendal, 

Robotskapade Finlandförgreningar